Wister ist der Nachname von

 Sally Wister (1761–1804), britisch-US-amerikanische Tagebuchschreiberin 
 Owen Wister (1860–1938), US-amerikanischer Schriftsteller